Lascaux steht für:

 Lascaux (Corrèze), französische Gemeinde im Département Corrèze
 die in Frankreich gelegene Höhle von Lascaux, die einige der ältesten bekannten abbildenden Kunstwerke der Menschheitsgeschichte enthält.
 Lascaux (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (243) Ida
 Lascaux (Spiel), ein 2007 erschienenes Kartenspiel von Dominique Erhard und Michel Lalet
 Paul Lascaux, ein Pseudonym des Schweizer Schriftstellers Paul Ott (Schriftsteller)